Touchdown (pol. przyłożenie) – podstawowa metoda zdobywania punktów w futbolu amerykańskim i kanadyjskim

 W muzyce
 Touchdown – utwór rapera T.I.
 Touchdown – utwór rapera The Game'a